

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Chyliny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Szelków 
 Chyliny – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne

Zobacz też 
 Chylin